Ялова — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Ялова, Мария Васильевна (род. 1981) — мастер спорта международного класса Республики Казахстан по футболу.

Двойная фамилия 
 Бардач-Ялова, Элина (род. 1982) — израильский политик.

Топоним 
 Ялова — город в северо-западной Турции.
 Ялова — ил в Турции.
 Ялова — деревня в Словакии в районе Снина.